Антон Андреевич Сычёв (родился 5 февраля 1994 года в Новокузнецке) — российский регбист, игрок команды «Металлург» и сборной России по регби-15.

Биография

Клубная карьера 
Воспитанник новокузнецкого регби. В основной команде дебютировал в 2012 году, сыграв в 11 матчах из 22 (занес попытку) и оставил о себе очень хорошее впечатление. В следующем сезоне Антон уже стабильный игрок основного состава. В дальнейшем игрок становится вице-капитаном команды. В настоящее время Антон капитан и лидер «Металлурга». С 2016 года игрока арендовал «Енисей-СТМ» для участия в еврокубках, где отметился попыткой в матче против «Ньюкасл Фэлконс».

Карьера в сборной 
На юниорском уровне занял 5-е место на Чемпионате Европы. В главной сборной дебютировал в 2015 году, в матче против Зимбабве на турнире Кубок Наций в Гонконге, который сборная в итоге выиграла. Первую попытку занес в следующем матче этого же турнира в матче против хозяев. В дальнейшем Антон постоянно получает вызовы в сборную. Попал в окончательную заявку на Кубок Мира 2019. 20 сентября 2019 года дебютировал на чемпионате мира в Японии в матче открытия против хозяев, выйдя на замену на 65-й минуте.

Личная жизнь
Хобби — сноуборд и кроссфит.

Статистика 

Актуально на 03.02.2021. Еврокубки считаются по календарному году.

Примечания

Ссылки 
 

Регбисты России
Игроки сборной России по регби
Игроки РК «Металлург»